

Etnie
 Suma – popolo nativo americano del Texas
 Suma – sottogruppo del popolo Gbaya, in Repubblica Centrafricana

Geografia
 Suma – villaggio in Azerbaijan
 Suma – noto anche come Sowmaeh Zarrin, villaggio in Iran
 Suma-ku (quartiere Suma) – uno dei nove quartieri della città di Kōbe, in Giappone

Persone
 Marina Suma – attrice italiana
 Mauro Suma – giornalista italiano
 Sheriff Suma – calciatore sierraleonese

Altro
 Suma – genere di falena della famiglia Noctuidae
 Suma detta anche Hebanthe eriantha, Pfaffia paniculata o ginseng brasiliano  – specie di pianta della famiglia Amaranthaceae